Jaworzyna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Jaworzyna, un village de la voïvodie de Łódź
 Jaworzyna, une montage des Beskides en Silésie 
en Slovaquie
 Nom polonais du village de Tatranská Javorina